Bi-kvinært kodede decimaltal er en kodning af tal som kendes fra kuglerammer, og som blev brugt i flere tidlige computere, bl.a. Colossus og IBM 650. 

Bi-kvinær indikerer at koden har to dele, én med to tilstand (bi) og én med fem tilstande (kvinær).

Flere forskellige repræsentationer af bi-kvinært kodede decimaltal har været anvendt i computere. Typisk er delen med to tilstande repræsenteret med én eller to bit, mens delen med fem tilstande er repræsenteret af tre til fem bit.

Eksempler 

IBM 650 – 7 bit (to ‘bi’ bit: 0 5 og fem ‘kvinær’ bit: 0 1 2 3 4) med fejlkorrektion (præcis én ‘bi’ bit og én ‘kvinær’ bit brugt i et gyldigt ciffer)

UNIVAC Solid State – 4 bit (en ‘bi’ bit: 5 og tre binært kodede ‘kvinær’ bit: 4 2 1) med 1 paritetsbit

Univac LARC – 4 bit (en ‘bi’ bit: 5 og tre ringtæller-kodede ‘kvinær’-bit) med 1 paritetsbit.

Datalogi